Бри́джит Джо́нс ():

  — главная героиня книг английской писательницы Хелен Филдинг (род. 1958), адаптированных в кино:
 романы «Дневник Бриджит Джонс» (1996); «Грани разумного» (1999);
 адаптации «Дневник Бриджит Джонс» (2001); «Грани разумного» (2004); «Бриджит Джонс 3» (2016).
  (род. 1964; наст. имя Бриджит Джонс Нельсон) — американская актриса и сценарист.

См. также